Madonna della Rosa steht für:

Kirchen in Italien:
 Madonna della Rosa (Ceresole Alba), Sanktuarium, Provinz Cuneo
 Madonna della Rosa (Chianciano Terme), Provinz Siena
 Madonna della Rosa (Correggio), Provinz Reggio Emilia
 Madonna della Rosa (Ostra), Sanktuarium, Provinz Ancona
 Madonna della Rosa in Petroio, Provinz Siena, siehe Petroio (Trequanda) #Sehenswürdigkeiten

Kunstwerke:
 Madonna della Rosa, Ölgemälde, siehe Parmigianino #Werke
 Madonna della Rosa, Ölgemälde, siehe Raffael #Werke (Auswahl)